José Francisco Mora puede referirse a:

 José Francisco Mora: Futbolista español, juega de defensa central y su actual equipo es el Hércules C.F. de la Segunda División.
 José Francisco Morazan Quezada: (1792 - 1842) Militar y político que gobernó a la República Federal de Centro América durante el turbulento periodo de 1827 a 1842.